«Ja Tu Tylko Sprzątam» () — сьомий студійний альбом польського репера O.S.T.R. , випущений 22 лютого 2008 року лейблом Asfalt Records. Доступна також двох-дискова колекційна версія альбому з додатковими інструменталами пісень. Також вийшло на підтримку два сингли «1980» і «Jak Nie Ty, To Kto?», до яких було знято відеокліпи.

Усі треки спродюсовані самим O.S.T.R.

Список композицій 
 «Introgliceryna» — 5:40
 «Zamach Na Ostrego» — 5:57
 «Rap Droższy Od Pieniędzy» — 2:29
 «Co By Się Nie Działo» — 3:22
 «śśśśśś» — 3:21
 «Dla Tych Kilku Rzeczy» — 4:05
 «Jak Nie Ty, To Kto?» (feat. Brother J) — 3:33
 «Wojna O Tlen» — 3:27
 «Ty Sobie Możesz» — 3:33
 «Keep It Classy» (feat. Sadat X, Cadillac Dale) — 4:00
 «1980» — 3:58
 «To Ja Mam Flow Wersja 2008» — 2:41
 «Krótki Kawałek O Wolności Słowa» — 2:24
 «Jestem Tylko Dzieckiem» (feat. El Da Sensei, Dan Fresh) — 3:31
 «Pij Mleko» — 3:41
 «Przeżyć To Jeszcze Raz» — 2:53
 «Mówiłaś Mi…» — 3:30
 «To Mamy W Myśli» — 3:31
 «Big Money On The Table» (feat. Reps, Cadillac Dale) — 4:16
 «Wszystko Co Na Górze» — 3:14
 «Ja Tu Tylko Sprzątam» — 3:13
 «Jestem Tylko Dzieckiem (Returners Remix)» (Bonus Track) (feat. El Da Sensei) — 3:01